MMP
 MMP (ПТРК)
 Матриксная металлопротеиназа